Дело вкуса — альбом Валерия Леонтьева, изданный в 1990 году.
 Дело вкуса — рассказ Рэя Брэдбери.
 Дело вкуса — французский фильм 2000 года.
 Дело вкуса — телепередача калининградского регионального канала НТРК «Каскад», транслирующегося в качестве регионального окна канала СТС.
 Дело вкуса — телепередача белорусского телеканала НТВ-Беларусь.